Duncan L. Hunter (ur. 1948) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia
 Duncan D. Hunter (ur. 1976) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia